Mongol kan verwijzen naar:

 Navo-Codenaam voor de Mig-21
 De film Mongol van regisseur Sergei Bodrov
 Een berg, de Mongol, in Rusland
 Mongol (zanger), Braziliaans zanger (1957-2021)